William Keppel, IV conte di Albemarle – nobile e politico inglese
 William Keppel, VII conte di Albemarle – nobile, ufficiale e politico inglese